Gaja (Ge, Ziemia-Matka) – w mitologii greckiej bogini i uosobienie Ziemi
 Gaja – imię żeńskie
 gaja – element olinowania ruchomego na jednostce pływającej o napędzie żaglowym
 Gaja – miejscowość w stanie Bihar, w Indiach
 Port lotniczy Gaja – port lotniczy położony w Gaja, w stanie Bihar
 Bodh Gaja – miejscowość w północno-wschodnich Indiach (stan Bihar)
 Gaja-et-Villedieu – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania
 Gaja-la-Selve – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania
 Klub Gaja – jedna z najstarszych niezależnych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt w Polsce
 Gaja Gaj – profesor, komkor, dowódca Korpusu Kawalerii podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920
 Gaja Grzegorzewska – polska pisarka
 Mariana Gajá – meksykańska aktorka
 Gaja Gamini – bollywoodzki film z 2000 roku
 Hipoteza Gai – teoria z dziedziny biologii

Zobacz też 

 Gaia